Жером Голмар је победио Маркуса Ханчка са 6:3, 6:7(6:8), 6:3 у финалу. Бајрон Блек је бранио титулу.

Носиоци 

  Јевгениј Кафељников (прво коло)
  Седрик Пиолин (полуфинале)
  Карлос Моја (одустао)
  Жером Голмар '(победник)

 Бајрон Блек ''(прво коло) 
 Лоренс Тилеман ''(прво коло) 
 Ронал Аженор ''(друго коло) 
 Андреас Винчигвера ''(друго коло)

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2000.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2000.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно